Соломон Амар — український та ізраїльський підприємець, засновник та СЕО групи ІТ-компанії AllSTARSIT.

Життєпис 
У 2004 році закінчив Інженерний коледж Афека в Тель-Авіві та отримав ступінь бакалавра інженерії програмного забезпечення.

У 2006 році закінчив програму підготовки директорів публічних компаній в Університеті імені Бар-Ілана в Рамат-Гані, Ізраїль.

З 1998 по 1999 рік був інженером програмного забезпечення в ізраїльській телекомунікаційній компанії Bezeq. З 1999 року по 2001 працював в американській ІТ-компанії Oracle.

З 2001 по 2003 рік працював в американській компанії NetApp на посаді директора із забезпечення якості програмного забезпечення.

У 2004 році заснував першу компанію AllStars-IT Group в Ізраїлі. Станом на 2022 рік група компаній займається дослідженням та розробкою програмного забезпечення та має головний офіс у Варшаві і представництва в Україні, Ізраїлі, країнах ЦСЄ, Колумбії, ОАЕ.

У 2013 році переїхав на постійне місце проживання в Україну.

У 2019 році став співзасновником та членом наглядової ради негромадської організації, яка об’єднує ІТ-компанії Києва Kyiv IT Cluster.

З 2021 року є членом Forbes Business Council. Також є членом наглядової ради директорів організації Israeli Testing Certification Board.

Примітки 
Українські підприємці